Децимоль может означать:
 Децимоль в музыке — особый вид ритмического деления, при котором основная длительность делиться на десять частей.
 Децимоль (дмоль) — деци- + моль. Децимоль в секунду (дмоль⋅с⁻¹, дмоль/с) — единица измерения молярного расхода жидкостей и газов; применяется в химии, фармацевтике и других отраслях промышленности.

Примечания